Szűcs Mihály
 Szűcs Mihály (1922–1990) Kossuth-díjas hegedűművész, egyetemi tanár
 Szűcs Mihály (1970) négyszeres magyar bajnok labdarúgó

Szüts Mihály
 Szüts Mihály (1846–1924) gazdasági tanár, mezőgazdasági író.